Le Championnat de France amateur 2 2013-2014 est la  du championnat de France de football de cinquième division. 

Le cinquième niveau du championnat oppose cent-douze clubs français répartis en huit groupes de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe ainsi que quatre meilleures deuxièmes, permettent de monter en CFA lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en division d'honneur.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les cent-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2013-2014. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend huit groupes de quatorze équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe E du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe F du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe G du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe H du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le , la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) décide de mettre ses décisions en délibéré concernant la validation du budget du FC Dieppois, de l'Entente Sannois Saint-Gratien, de l'AS Saint-Priest et de la Jeunesse villenavaise, remettant alors en suspens la participation de ces clubs au CFA . Le même jour, elle confirme l'accession au CFA du Vesoul HSF et de l'AS Vitré, avec encadrement de la masse salariale .

Le , la DNCG confirme la montée en CFA de l'AS Saint-Priest et de l'Entente Sannois Saint-Gratien avec encadrement de la masse salariale . Le , c'est au tour du FC Dieppois et de la Jeunesse villenavaise de voir leur place en CFA confirmée avec encadrement de la masse salariale . Ainsi, tous les premiers de la saison précédente de CFA 2 ont vu leur promotion entérinée.

Le , la DNCG prononce la rétrogradation du club du Mans FC en CFA, ce qui entraîne mécaniquement la relégation du Mans FC , qui devait jusque-là disputer le CFA, au minimum en CFA 2 . Le club décide de faire appel.

Le , elle décide également la rétrogradation du CSO Amnéville , malgré un budget présenté à l'équilibre le  devant l'organe de contrôle du football français. La DNCG estime en effet manquer de garanties concernant le budget de  € . Le club décide de faire appel.

Le , la DNCG exclut le FC Rouen de tous les championnats nationaux, le club étant ainsi rétrogradé du National à la DH, sans préciser les clubs repêchés . Le , la commission d'appel de la DNCG confirme la rétrogradation du CSO Amnéville , ce que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux (CFCN) enregistre le lendemain, de même que les rétrogradations du Mans FC en CFA et du FC Rouen en DH .

Le , la commission d'appel de la DNCG infirme la décision de rétrograder Le Mans FC en CFA et exclut le club des championnats nationaux, décision qui vaut également pour Le Mans FC  .

Du 10 au , la CFCN se réunit afin de désigner les clubs repêchés en remplacement des clubs rétrogradés par les décisions de la DNCG . Ainsi :
 le FC Montceau Bourgogne est repêché en CFA en remplacement du CSO Amnéville en tant que meilleur   ;
 l'ES Viry-Châtillon est repêchée en CFA en remplacement du Mans FC en tant que  ;
 le Stade montois est repêché en CFA en remplacement du Mans FC en tant que deuxième meilleur   ;
 le Monts d'Or Azergues Foot est repêché en CFA en remplacement du FC Rouen en tant que troisième meilleur   ;
 l'US Gravelinoise est repêchée en CFA 2 en remplacement du Mans FC en tant que meilleur  ;
 le RC Épernay est repêché en CFA 2 en remplacement du FC Rouen en tant que deuxième meilleur  ;
 le SO Châtelleraudais est repêché en CFA 2 en remplacement du Mans FC.
Le , la CFCN se réunit et autorise le CS Sedan Ardennes à participer au championnat de CFA 2 à la place de son équipe réserve à la suite de la liquidation judiciaire du club et à la validation de la reprise par les frères Dubois .

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Attribution du titre 
Le titre de CFA 2 2013-2014 est attribué en réalisant un classement entre les meilleures équipes des huit groupes ne tenant en compte que de leurs résultats respectifs contre les équipes classées de la deuxième à la sixième place de leur groupe.

C'est l'IC Croix qui est désigné champion.

 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Coupe de France de football 2013-2014
 Championnat de France de football 2013-2014
 Championnat de France de football de Ligue 2 2013-2014
 Championnat de France de football National 2013-2014
 Championnat de France amateur de football 2013-2014

Liens externes 
 Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5